Bill Boyd (pokerspeler), een Amerikaans pokerspeler
Bill Boyd (coureur), een Amerikaans autocoureur
Bill Boyd (zanger), een Amerikaans zanger